{{Infobox animanga personaje habilidades
|tipotecnicas = 
|listatecnicas = Poder para entrar y ver los sueños de Hinoto
|tipoextra1 = 
|listaextra1 = 
|tipoextra2 = 
|listaextra2 = 
}}

 es un personaje de ficción secundario de la serie de animación del manga X de CLAMP. Su nombre es el del séptimo carácter del calendario chino. Se trata de la hermana menor de la princesa Hinoto.

Entre las habilidades del personaje está la del poder para entrar y ver los sueños de Hinoto. Su papel difiere de unos formatos de la serie a otros, así entre la serie de televisión, el manga y la película encontramos diferencias argumentales para el personaje. En el tarot X es La Emperatriz.

X

en:Characters of X (manga)#Kanoe